Filipijnse blauwrug
 Indische blauwrug
 Palawanblauwrug